Michajlovskoje je název mnoha vesnic v Rusku:

 v Altajské oblasti (také správní centrum Raion), viz Michajlovskoje (Altaj)
 v Ivanovské oblasti, viz Michajlovskoje (Ivanovo)
 v Jaroslavské oblasti, viz Michajlovskoje (Jaroslavl)
 v Kaliningradské oblasti, viz Michajlovskoje (Kaliningrad) (dříve Marauen a Nonnenhausen, okres Heiligenbeil ve Východním Prusku)
 v Karelské republice, viz Michajlovskoje (Karélie)
 v Kirovské oblasti, viz Michajlovskoje (Kirov)
 v Antropovském regionu v Kostromské oblasti, viz Michajlovskoje (Antropovo)
 v Sudislavlský rajon Kostromské oblasti, viz Michajlovskoje (Sudislavl)
 v Krasnodarském kraji, viz Michajlovskoje (Krasnodar)
 v Mordvinsku, viz Michajlovskoje (Mordvinsko)
 v Nižněnovgorodské oblasti, viz Michajlovskoje (Nižnij Novgorod)
 v Severní Osetii-Alanii, viz Michajlovskoje (Severní Osetie-Alanie)
 ve Vologdské oblasti, viz Michajlovskoje (Vologda)
 v Tverské oblasti, viz Michajlovskoje (Tver)

Související články 
 Michajlovka
 Michajlovsk
 Michajlovskaja
 Michajlovskij
 Michajlovo-Tězikovo